Latiaxis costatus är en snäckart som först beskrevs av Henri Marie Ducrotay de Blainville 1832.  Latiaxis costatus ingår i släktet Latiaxis och familjen Magilidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
costatus